Великуша — река в России, протекает в Октябрьском районе Костромской области. Устье реки находится в 1,3 км по правому берегу реки Белая. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки расположен у деревни Вершинята в 10 км к востоку от Боговарова. Река течёт на юго-восток, на берегах расположены деревни Вершинята, Соловьи, Блиновщина. Впадает в Белую южнее деревни Одеговы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000040861
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004086
 Код бассейна — 08.01.04.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Октябрьского района Костромской области
Бассейн Луптюга